Gouvernement Fico peut désigner ces gouvernements slovaques :
 gouvernement Fico I du  au  ;
 gouvernement Fico II du  au  ;
 gouvernement Fico III depuis le .

Voir aussi 
 Robert Fico